«Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» () — юмористический рассказ Марка Твена, написанный в 1865 году и принёсший начинающему литератору первый большой успех. Произведение было опубликовано в газете , затем перепечатано многими изданиями США; в 1867 году оно вошло в одноимённый сборник, включавший более двадцати новелл Марка Твена.

Сюжет 
Рассказ представляет собой монолог жителя рудничного посёлка  Саймона Уилера, который вспоминает об одном из местных чудаков по имени Смайли. Больше всего на свете тот любил заключать пари; поводом к спору могли быть конские скачки, драка уличных собак, кошек или петухов, даже появление птиц на заборе — кто из них раньше улетит.

У Смайли была кобыла, которая часто болела. Однако во время лошадиных забегов ей передавался азарт хозяина, и она нередко обходила фаворитов, добывая призы. Точно так же вёл себя принадлежавший Смайли бульдог: этот тщедушный с виду пёс на глазах менялся, если видел, что на кон ставятся деньги.

Однажды Смайли решил пополнить свой домашний зоопарк лягушкой по имени Дэниел Уэбстер. В течение трёх месяцев он занимался её воспитанием: учил переворачиваться в воздухе, ловить мух, прыгать в длину. Лягушка была его гордостью; привозя её в город, хозяин прямо на улицах заключал пари, затем демонстрировал удивительные навыки своего земноводного и всегда выигрывал.

Неувязка произошла, когда в посёлке появился новичок. Увидев лягушку в клетке, он затеял разговор со Смайли, который не мог упустить случая и поставил сорок долларов на то, что его питомица сумеет обскакать любую лягушку в Калаверасе. Незнакомца устроили условия спора; дело, однако, осложнялось отсутствием конкурентки. Тогда Смайли, доверив клетку гостю, побежал на болото, чтобы поймать вторую — недрессированную — лягушку. За время его отсутствия незнакомец раскрыл Даниэлу Уэбстеру рот и набил его перепелиной дробью.

Когда началось состязание, выяснилось, что подопечная Смайли не может сдвинуться с места. Её болотная соперница легко выиграла забег, незнакомец забрал сорок долларов, а озадаченный любитель пари приподнял свою ученицу и обнаружил, что она весит не менее пяти фунтов. Поняв, что его обвели вокруг пальца, герой бросился догонять неизвестного, но тот уже исчез.

История создания. Отзывы 

По словам литератора Уильяма Гиллиса, его брат Стив, работавший мастером наборного цеха, был очень дружен с Марком Твеном. В один из дней Стив ввязался в драку, случившую в салуне на Говард-стрит (Сан-Франциско). Когда его арестовали, Марк Твен попросил отпустить товарища, отдав в качестве залога пятьсот долларов. Поскольку результат расследования грозил неприятностями не только драчуну, но и его поручителю, Стив предложил другу отправиться к своим братьям на Ослиный Холм, пообещав, что в той местности он услышит много историй, которые пригодятся ему как журналисту и писателю. Уильям Гиллис, в доме которого Твен прожил почти пять месяцев, впоследствии вспоминал:

История про замечательную лягушку была известна всем жителям Дальнего Запада: её не раз публиковали провинциальные газеты как забавный анекдот из жизни людей фронтира. При записи её очередного варианта Твен «постарался сохранить тональность такой, какой она была в устном изложении». Превратив народную байку в рассказ, Твен не только напечатал его (рекомендацию автору-дебютанту дал писатель Артемус Уорд), но и начал практиковать «юмористические чтения» вслух, имевшие большой успех у зрителей. В одном из писем жене Твен сообщал, что во время очередной лекции «зал был набит битком», а чтение «Скачущей лягушки» сопровождалось таким «взрывом восторга», что автору пришлось несколько раз произносить одни и те же куски текста.

Свидетельством популярности рассказа были и весьма порой неожиданные отклики в прессе. Так, переводчик Александр Ливергант опубликовал часть рецензии на «Приключения Гекльберри Финна»; критики встретили этот роман поначалу недружелюбно и противопоставили ему один из ранних рассказов писателя, отметив, что «через сто лет Твена будут помнить только по „Знаменитой скачущей лягушке“».

Художественные особенности 

Если в фольклорных вариациях сюжет истории про лягушку в основном строился вокруг соревнования, в котором пройдоха-новичок одержал верх над Смайли, то в рассказе Марка Твена воспроизводится «красочная атмосфера быта и нравов переселенцев». Позволив местному жителю Саймону Уилеру выступать в роли «народного рассказчика», писатель даёт понять, что этот свидетель заслуживает доверия. Уилер ведёт повествование совершенно бесстрастно; его монолог лишён эмоций, он никого не пытается рассмешить специально. Но именно «мнимая авторская серьёзность» задаёт тон рассказу и заставляет читателей и слушателей «смеяться до слёз».

Доверие первых читателей к рассказу и автору вызвало и включение в текст разговорных слов и выражений, отсутствие того «изысканного глубокомыслия», которое было непонятно жителям фронтира. Старателям и переселенцам легче было поверить в абсурдную, неправдоподобную историю, рассказанную понятным языком, чем в «возвышенное художественное повествование».

Заявленное в «Скачущей лягушке» умение «двумя-тремя штрихами обрисовать не просто потешную ситуацию, а целый жизненный уклад» стало фирменным почерком Твена; в основе его юмористического колорита — «гротеск и вольный смех».

Влияние 
История о Смайли и его воспитаннице послужила поводом для организации «лягушачьих скачек», которые проводятся в Энджелс Кемп с 1928 года. В программе соревнований — не только состязание земноводных, но и чтение рассказа Марка Твена «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса». Мероприятие ежегодно собирает до 35 000 зрителей; приз победителю составляет 5000 долларов. Преемницей «литературной лягушки» является Роззи — рекордсменка, совершившая в середине 1980-х годов «тройной шестиметровый прыжок».

По словам журналиста газеты «Русский базар» Семёна Бурды, изображение лягушки, ставшей символом Калавераса, нанесено на товары и сувениры, продаваемые в Энджелс Кемп; кроме того, героиня Марка Твена представлена на логотипе ассоциации местных виноделов.

Примечания

Литература 
 
 

Произведения Марка Твена
Рассказы 1865 года
Юмористические рассказы
Рассказы на английском языке